Vermes Miklós (1905–1990) fizikatanár, tankönyvíró
 Vermes Miklós (1914–1984) kriminológus